Энсдорф:

 Энсдорф — коммуна, федеральная земля Нижняя Австрия, Австрия.
 Энсдорф — коммуна, земля Бавария, Германия.
 Энсдорф — коммуна, земля Саар, Германия.